Zak (omhulsel)
Portemonnee, een geldbuidel
Marsupium, een broedbuidel bij dieren